Чемпионаты Ирана по шахматам проводятся с 1955 г. Первым победителем национального чемпионата стал Ю. Сафват.

Соревнования обычно начинаются в конце декабря и заканчиваются в январе следующего календарного года (по григорианскому календарю).

Чемпионат 1978 / 1979 гг. не состоялся ввиду Иранской революции. С 1981 по 1990 гг. турниры не проводились ввиду запрета на игру в шахматы, существовавшего в Иране.

Лидером по количеству побед в соревновании является гроссмейстер Э. Гаем Магами, выигравший 13 чемпионатов страны.

Женские чемпионаты Ирана проводятся с 1974 г. После перерыва, начавшегося в 1978 г., соревнования были возобновлены только в 2000 г. Больше всего побед одержала А. Пуркашьян.

Хронологические таблицы

Мужские чемпионаты

Женские чемпионаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Шахматной федерации Ирана

Ирана
Шахматы в Иране